Bednarczuk ist der Familienname folgender Personen:

 Leszek Bednarczuk (* 1936), polnischer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ágatha Bednarczuk (* 1983), brasilianische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin